Кульмухаме́тов —  башкирская и татарская фамилия.

Известные носители 
 Кульмухаметов, Азамат Рахметович (род. 1953) — дипломат. Посол России в Сирии (с 2011). Чрезвычайный и Полномочный Посол (с 2012). Награждён Орденом Мужества (2013).
 Кульмухаметов, Хисмат Хайруллович (1905—1980) — журналист и редактор.
 Кульмухаметов, Энгельс Варисович (род. 1951) — российский государственный и политический деятель, депутат Государственной думы.
 Кульмухаметов, Якуб Хайруллович (1918—1994) — башкирский журналист и поэт-песенник.

См. также 
 Кушмухаметов